Минулорічна чемпіонка Кікі Бертенс успішно захистила титул, здолавши в фіналі Олену Рибакіну з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

St. Petersburg Ladies' Trophy - Singles
St. Petersburg Ladies' Trophy